His Sacrifice – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
His Sacrifice – cortometraggio del 1913 prodotto dall'American Film Manufacturing Company